Arnold Hendrik Koning (1784-1850), notaris en amateurschilder te Wedde
Arnold Hendrik Koning (1839-1926), notaris en burgemeester te Wedde, kleinzoon van Arnold Hendrik Koning (1784-1850)
Arnold Hendrik Koning (1860-1945), kunstschilder, kleinzoon van Arnold Hendrik Koning (1784-1850)